UNC93B1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 597 амінокислот, а молекулярна маса — 66 631.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як адаптивний імунітет, імунітет, вроджений імунітет, противірусний захист. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, цитоплазматичних везикулах, лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки